

Plaatsen
 Wilkie (Canada), een plaats in de deelstaat Saskatchewan

Personen
 David Wilkie (schilder) (1785-1841), een Schots schilder
 David Wilkie (chirurg) (1882-1938), een Schots chirurg
 zie ook Syndroom van Wilkie
 David Wilkie (zwemmer) (1954), een Schots zwemmer
 David Wilkie (ijshockeyer) (1974), een Amerikaans ijshockeyspeler
 Kyle Wilkie (1991), een Schots voetballer
 Lee Wilkie (1980), een Schots voetballer